Cold Call bezeichnet:

  unerwünschte telefonische Werbung, eine Form der unerlaubten Kaltakquise
 einen Spielzug im Poker, bei dem ein Spieler mehr als einen Einsatz bzw. eine Erhöhung mitgeht, ohne vorher selbst gesetzt zu haben.